1. tisočletje | 2. tisočletje | 3. tisočletje  

14. stoletje | 15. stoletje | 16. stoletje | 17. stoletje | 18. stoletje | 19. stoletje | 20. stoletje 

 Druga stoletja  

Sedemnajsto stoletje obsega leta od 1601 do vključno 1700. Pogovorno ga mešamo s stoletjem, ki vsebuje leta od 1600 do 1699.

Desetletja in leta 

Opomba: leta pred in po sedemnajstem stoletju so pisana ležeče.

 
Stoletja